Nahid est l'autre nom d'Anahita, ancienne divinité perse. 
 Nahid (en ) est un prénom féminin d'origine iranienne
 Nahid al-Rayyis est un homme politique palestinien
  est un film iranien d'Ida Panahandeh, sorti en 2015
 Les vallées de Nahid sont un ensemble de vallées situé sur la planète Vénus (Nahid étant le nom persan donnée à cette planète)